

Film en televisie
 17 Again, Amerikaanse film uit 2009, geregisseerd door Burr Steers.
 Edge of Seventeen, Amerikaanse film uit 1998, geregisseerd door David Moreton.
 Number Seventeen, Britse film uit 1932, geregisseerd door Alfred Hitchcock.

Muziek 
 Seventeen (band), Zuid-Koreaanse boyband
 Seventeen (Kayak), studioalbum van Kayak uit 2018
 Seventeen Seconds, studioalbum van de The Cure uit 1980.

Tijdschriften 
 Seventeen (Amerikaans tijdschrift), tijdschrift voor tieners uit de Verenigde Staten.
 Seventeen (Nederlands tijdschrift), pornografisch tijdschrift uit Nederland.

Overig 
 Seventeen or Bust, distributed computingproject, waarbij wordt gezocht naar het kleinst mogelijke Sierpińskigetal.

Zie ook 
 17 (doorverwijspagina)